Ehrlacher ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Ehrlacher (* 1969), deutscher Journalist und Song-Autor
 Yves Ehrlacher (* 1954), französischer Fußballspieler